Barreiro u O Barreiro pueden hacer referencia a:

Barreiro

Toponimia 

 Barreiro, ciudad portuguesa perteneciente al Distrito de Setúbal, en la región de Lisboa.
 Barreiro (Ames), aldea española de la parroquia de Bugallido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
Barreiro (Antas de Ulla), parroquia civil española del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
Barreiro (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
Barreiro (Mellid), parroquia civil española del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Campo Municipal de Barreiro, un estadio de fútbol que se halla localizado en la parroquia de Lavadores, en la ciudad de Vigo (Galicia, España).
Estación de Barreiro, estación ferroviaria de la Línea de Alentejo, que sirve de plataforma entre los servicios ferroviarios de la Margen Sur del Tajo con los transportes fluviales de Soflusa a Lisboa, en Portugal.